Il doppio del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nelson Aerts e André Sá che hanno battuto in finale Michael Sell e Myles Wakefield 4-6, 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Julián Alonso /  Óscar Ortiz (quarti di finale)
 Emanuel Couto /  Tamer El Sawy (semifinali)

 Andrew Richardson /  Laurence Tieleman (primo turno)
 Michael Sell /  Myles Wakefield (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 1997